Klasse K steht für:
 Klasse K, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse K – Erd- und Mulmmoore
 Klasse K (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/K #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse K, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung

Lokomotiven:

 SAR-Klasse K, Lokomotivenbaureihe der South African Railways
 TGR-Klasse K, Lokomotivenbaureihe der Tasmanian Government Railways

Siehe auch:
 U-Boot-Klasse K, U-Boote
 K-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe K (Begriffsklärung)
 Modell K (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)
 Typ K (Begriffsklärung)